Sunset Park – quartiere di Brooklyn, New York
 L'allenatrice (Sunset Park) – film del 1996 diretto da Steve Gomer
 Sunset Park – romanzo di Paul Auster